Der Begriff Rubeola wird für verschiedene Krankheiten mit rotem Ausschlag verwendet und bezeichnet:

 im deutschen Sprachgebrauch meist die Röteln
 im englischen Sprachraum die Masern

Siehe auch:
 Rubeola scarlatinosa, siehe Exanthem#Vierte Krankheit: Filatows oder Dukes Krankheit